Osoby o tym nazwisku:
 Atena Paszko – ukraińska poetka
 Roman Paszko – polski wojskowy
 Ryszard Paszko – polski duchowny wojskowy